L'Insoumis, film d'Alain Cavalier sorti en 1964 ;
 L'Insoumis, documentaire  de Gilles Perret sorti en 2018.